Western Maryland Railway Station bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Cumberland Western Maryland Railway Station, NRHP-ID: 73000885
 Hagerstown Western Maryland Railway Station, NRHP-ID: 76001019